Сэнд-Крик (; ) — название нескольких небольших рек и населённых пунктов (в основном в США).

Реки 
 Сэнд-Крик — название трёх рек в Колорадо.
 Сэнд-Крик — приток Саут-Платт.
 Сэнд-Крик — приток .
 Сэнд-Крик — слияние с рекой Ларами.

Населённые пункты 
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Гайане.
  — название нескольких тауншипов в США.

См. также 
 Бойня на Сэнд-Крик
 
 Сэнд
 Крик: В географии